Per Westtangente (letteralmente: "tangenziale ovest") si intende:
 l'autostrada A 103, o Westtangente di Berlino;
 l'autostrada A 391, o Westtangente di Braunschweig.

Paginr correlate 
 Tangenziale Ovest